Newfoundland and Labrador Tankard 2016, turniej wyłaniający mistrzów Nowej Fundlandii i Labradoru w curlingu. Odbył się między 28 a 31 stycznia w St. John’s na lodowisku Re/Max Centre.

W tej edycji zawodów rywalizowało ze sobą sześć drużyn. Zwycięzca, Brad Gushue, będzie reprezentował prowincję w Ottawie na Tim Hortons Brier 2016.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
28 stycznia 2016; 14:30

Sesja 2. 
28 stycznia 2016; 19:30

Sesja 3. 
29 stycznia 2016; 14:30

Sesja 4. 
29 stycznia 2016; 19:30

Sesja 5. 
30 stycznia 2016; 9:30

Play-off

Tie-breaker 
30 stycznia 2016; 14:30

Półfinał 
30 stycznia 2016; 19:30

Finał 
21 stycznia 2016; 9:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2015/2016 w curlingu

Bibliografia 
 Turniej na stronach Newfoundland and Labrador Curling Association

2016 w curlingu
2016